Чемпион Соединённого Королевства NXT () — упразднённый чемпионский титул в реслинге, созданный и продвигавшийся WWE на бренде NXT UK. Чемпионат был представлен 15 декабря 2016 года, первым обладателем титула был Тайлер Бэйт который выиграл первый турнир чемпионата Соединённого Королевства (2017) 15 января 2017 года.

Сокращённо шоу бренда называют NXT UK впервые представлено в августе 2018 года, но транслокации начались только 17 октября 2018 года на WWE Network. С момента создания чемпионата и до открытия бренда NXT UK титул защищался на NXT, а также на независимых шоу транслируемых в рамках рекламы реслинга в Великобритании. На сегодняшний день чемпионство защищается на шоу NXT, NXT UK и на специальных PPV NXT TakeOver и NXT UK TakeOver.

4 сентября 2022 года на Worlds Collide титул был объединён с чемпионством NXT.

История создания 
На пресс-конференции в O2 Арене, 15 декабря 2016 года, Triple H объявил, что состоится турнир на 16 человек, который определит первого чемпиона Соединённого Королевства WWE. Турнир проводился в течение двух дней, 14 и 15 января 2017 года, и транслировался исключительно на WWE Network. Тайлер Бэйт выиграл, став первым чемпионом.

После первого турнира в 2017 году, титул стал фигурировать как второстепенный на бренде NXT, так как 28 января 2017 года Бэйт дебютировал на желтом бренде в Сан-Антонио, штат Техас, трансляция была 1 февраля. Во время записи, на домашней базе NXT, в Университете Полных Парусов в Уинтер-Парке, Флорида, состоялась первая защита титула, где Бэйт победил Трента Севена (трансляция была 15 февраля). За пределами WWE первый раз титул был защищен, когда Бэйт сохранил его против Марка Эндрюса на шоу лондонского промоушена Progress Wrestling; шоу состоялось в Орландо, Флорида, 31 марта в рамках WrestleMania Axxess. (сопутствующие мероприятия WrestleMania). Первая смена чемпиона, а также первая защита в эфире, состоялось 20 мая 2017 года на NXT TakeOver: Чикаго, тогда Пит Данн победил Бэйта и стал чемпионом.

18 ноября на NXT Джонни Гаргано бросил вызов за Британский титул. (трансляция была 22 ноября). Несмотря на проигрыш, он был первым борцом не из Великобритании, сразившийся за чемпионство.

Когда в декабре 2016 года чемпионат был представлен, его считали лучшим из числа новых шоу WWE Network, выпущенных в Великобритании. Однако, только в середине 2018 года, WWE официально запустили NXT UK в качестве бренда для своего подразделения в Соединённом Королевстве. Шоу бренда, также получившее название NXT UK, первые записи были в августе, а трансляции начались 17 октября. В премьерном эпизоде Данн сохранил чемпионство Соединённого Королевства против Ноама Дар.

Дизайн пояса 
[[Файл:Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg|right|thumb|200px|

Как и в некоторых других чемпионских поясах, представленных в 2016 году, базовый дизайн похож на чемпионат WWE и вселенский чемпионат WWE но с заметными отличиями. Вместо большого вырезанного логотипа WWE, на центральной пластине изображение королевского герба Великобритании с изображением льва и лошади (вместо традиционного единорога) по обеим сторонам, а вот в центре, щит был заменён логотипом WWE, (в варианте дизайна с 2020 года логотипом NXT); на вершине логотипа как и на гербе находятся корона. Надпись над гербом читается как Соединённое Королевство (). Нижняя надпись читается как Чемпион (). Подобно поясу Чемпиона WWE, Вселенскому чемпионату и другим поясам, представленным в 2016 году, пояс чемпионата Соединённого Королевства оснащен двумя боковыми пластинами, разделенными золотыми вставками, со съемными круглыми участками, которые можно заменить логотипом нынешнего чемпиона; пластины по умолчанию имеют логотип WWE, нанесённые поверх земного шара. Пластины находятся на черном кожаном ремне.

Турнирные таблицы чемпионата Соединённого Королевства

Таблица первого турнира за титул чемпиона Соединенного Королевства WWE (2017) 

[[Файл:Tyler Bate Cropped.jpg|right|thumb|200px|

Временные рамки матчей турнира (2017) 
Были установлены следующие временные рамки:
 Первый раунд: 15 минут
 Второй раунд: 20 минут
 Четвертьфинал: 30 минут
 Полуфинал: 30 минут
 Финал: Неограниченно по времени

Резервные участники

Турнирные таблицы за первое претендентство, за титул чемпиона Соединённого Королевства WWE 

 Таблица турнира за первое претендентство, за титул чемпиона Соединённого Королевства WWE (апреля 2018)

Турнир за первое претендентство, за титул чемпиона Соединенного Королевства WWE

 Таблица турнира за первое претендентство, за титул чемпиона Соединённого Королевства WWE (май, июнь 2018)

Турнир за первое претендентство, за титул чемпиона Соединенного Королевства WWE

В первый день мероприятия состоялся второй турнир чемпионата Соединённого Королевства, который выиграл Зак Гибсон, тем самым став первым претендентом на титул. Во второй день он встретился в матче с Питом Данном за титул чемпиона Соединённого Королевства WWE, но в итоге проиграл. Также во второй день защищались три чемпионства NXT: титул Североамериканского чемпиона, женское чемпионство и титул командных чемпионов.

История титула

Действующий Чемпион Соединённого Королевства WWE 
 На    года действующий чемпион — Илья Драгунов, который держит данный титул впервые.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владело четыре чемпиона.

|}

По количеству дней владения титулом 

На   года

|-
| 1 || Вальтер || 1 || colspan="2" | 870

|-
| 2 || Пит Данн || 1 || colspan="2" | 685
|-
|-style="background: #ffdead;"
| 3 || Илья Драгунов || 1 || colspan="2" | +
|-
| 4 || Тайлер Бэйт || 1 || colspan="2" | 125

|-
|}

См. также 
 Чемпион Соединённого Королевства NXT среди женщин
 Командное чемпионство Соединённого Королевства NXT
 Чемпионат Европы WWE

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE

Упразднённые титулы WWE
Награды, появившиеся в 2016 году
Появились в 2016 году в США